Tropäolin ist die Trivialbezeichnung für einige Azofarbstoffe aus der anwendungstechnischen Gruppe der Säurefarbstoffe, die als Indikatoren verwendet werden. Der Name leitet sich von der botanischen Bezeichnung Tropaeolum für die Kapuzinerkresse ab.

Beispiele für Tropäolin-Farbstoffe

Einzelnachweise 

 Tropäolin
Azobenzol
Benzolsulfonat
Natriumverbindung
Säurefarbstoff